Emmerling ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Emmerling (1842–1906), deutscher Agrikulturchemiker
 Alexandra Emmerling (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 August Emmerling (1797–1867), großherzoglich-hessischer Beamter und Politiker
 Bettina Emmerling (* 1980), österreichische Politikerin (NEOS)
 Björn Emmerling (* 1975), deutscher Hockeyspieler
 Carl Emmerling (1813–1883), deutscher Konsistorialrat und Abgeordneter
 Erwin Emmerling (* 1952), deutscher Restaurator
 Ferdinand Emmerling (1831–1912), deutscher Verwaltungsjurist
 Franziska Emmerling, deutsche Chemikerin
 Friedrich Emmerling (1801–1879), nationalliberaler deutscher Politiker
 Georg Emmerling (1870–1948), österreichischer Politiker
 Lieselotte Seibel-Emmerling (* 1932), deutsche Politikerin (SPD), MdL, MdEP
 Ludwig August Emmerling (1765–1841), deutscher Bergmann und Mineraloge
 Michael Emmerling, deutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker (SPD)
 Stefan Emmerling (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Thomas Emmerling (* 1963), deutscher Kunstsammler

Emmerling ist auch eine alternative Schreibweise der Larve der Blatthornkäfer: Engerlinge